Сезон 2011/12 — 20-й сезон для «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, а также 37-й подряд сезон, который клуб проводит в высшем дивизионе английского футбола.

Предсезонное турне команда во второй год подряд провела в США, сыграв с такими клубами как «Нью-Инглэнд Революшн», «Сиэтл Саундерс», «Чикаго Файр», «Барселона», а также со сборной всех звёзд MLS. «Юнайтед» одержал победы во всех матчах.

Первый официальный матч в новом сезоне команда сыграла в рамках Суперкубка Англии 7 августа на «Уэмбли», одержав победу над «Манчестер Сити» со счётом 3:2.

«Юнайтед» выбыл из розыгрыша Кубка Футбольной лиги в пятом раунде, уступив «Кристал Пэласу». Также «Юнайтед» выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов, заняв третье место в своей группе, и квалифицировался в 1/16 финала Лига Европы. Клуб выбыл из розыгрыша Кубка Англии, уступив в четвёртом раунде «Ливерпулю». В 1/8 финала Лиги Европы Юнайтед уступил испанскому клубу «Атлетик Бильбао».

В Премьер-лиге «Юнайтед» занял второе место, набрав 89 очков — столько же, сколько и «Манчестер Сити» — но упустил чемпионский титул из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Ключевые даты 
 1 июля 2011: Игроками «Манчестер Юнайтед» официально стали английский защитник Фил Джонс, английский вингер Эшли Янг и испанский вратарь Давид де Хеа.
 8 июля 2011: Крис Смоллинг продлевает свой контракт с клубом на 5 лет.
 1 августа 2011: Антонио Валенсия продлевает свой контракт с клубом до окончания сезона 2014/15.
 7 августа 2011: «Манчестер Юнайтед» выигрывает Суперкубок Англии, обыграв «Манчестер Сити» со счётом 3:2 на стадионе «Уэмбли».
 12 августа 2011: Пак Чи Сон продлевает свой контракт с клубом до 2013 года.
 28 августа 2011: «Юнайтед» громит лондонский «Арсенал» на «Олд Траффорд» со счётом 8:2; Уэйн Руни делает хет-трик в этом матче.
 18 сентября 2011: «Юнайтед» побеждает «Челси» со счётом 3:1 на «Олд Траффорд» и становится единоличным лидером чемпионата, одержав 5 побед в 5 стартовых матчах Премьер-лиги.
 24 сентября 2011: В выездном матче 6 тура чемпионата против «Сток Сити» «Юнайтед» впервые в сезоне теряет очки в Премьер-лиге, сыграв вничью со счётом 1:1.
 10 октября 2011: Том Клеверли продлевает свой контракт с клубом до окончания сезона 2014/15.
 23 октября 2011: «Юнайтед» терпит первое поражение в сезоне, уступив «Манчестер Сити» на «Олд Траффорд» со счётом 1:6.
 24 октября 2011: Хавьер Эрнандес продлевает свой контракт с клубом до окончания сезона 2015/16.
 30 ноября 2011: «Юнайтед» терпит поражение от «Кристал Пэласа» в 5 раунде Кубка Футбольной лиги и выбывает из розыгрыша этого турнира.
 7 декабря 2011: «Юнайтед» терпит поражение от «Базеля» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов и занимает в группе третье место, выбывая из розыгрыша этого турнира. В этом же матче капитан команды Неманья Видич получает разрыв крестообразных связок колена, из-за чего выбывает до конца сезона.
 26 декабря 2011: «Юнайтед» громит «Уиган» в Премьер-лиге со счётом 5:0 благодаря хет-трику Бербатова и голам Пака и Валенсии, и сравнивается по очкам с лидирующим «Манчестер Сити» (у обеих команд на конец года по 45 очков).
 4 января 2012: Райан Гиггз превосходит рекорд сэра Бобби Чарльтона по количеству матчей, в которых он выходил в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» (757 матчей в стартовом составе).
 8 января 2012: Пол Скоулз объявляет о решении возобновить карьеру игрока до окончания сезона 2011/12, получив футболку с номером «22». В этот же день он выходит на замену в матче 3 раунда Кубка Англии против «Манчестер Сити», в котором «Юнайтед» одерживает победу со счётом 3:2.

Клуб

Тренерский штаб

Форма 
Поставщик формы: Nike
Спонсор:

Предсезонные и товарищеские матчи

Суперкубок Англии

Премьер-лига 
См. также: Премьер-лига в сезоне 2011/2012

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Матчи 

Время начала матчей указано британское летнее (BST)

Кубок Англии 
См. также: Кубок Англии по футболу 2011/2012

«Юнайтед» начал выступления в Кубке Англии с третьего раунда. Жеребьёвка матчей третьего раунда Кубка Англии состоялась 4 декабря 2011 года. По её итогам «Юнайтед» выпало сыграть с «Манчестер Сити». Манчестерское дерби состоялось 8 января 2012 года на стадионе «Этихад». «Юнайтед» одержал в нём победу со счётом 3:2. По итогам жеребьёвки, в четвёртом раунде соперником «Юнайтед» стал ещё один принципиальный соперник, «Ливерпуль». Матч прошёл на стадионе «Энфилд» 28 января, победу в матче со счётом 2:1 одержал «Ливерпуль».

Кубок Футбольной лиги 
См. также: Кубок Футбольной лиги 2011/2012

«Юнайтед» начнёт выступления в Кубке Футбольной лиги с третьего раунда. Жеребьёвка матчей третьего раунда Кубка Футбольной лиги прошла 27 августа. По её результатам «Юнайтед» отправился на «Элланд Роуд», где в «дерби роз» встретился с «Лидсом». Матч завершился победой «Юнайтед» со счётом 3:0. В четвёртом раунде «Юнайтед» встретился с клубом Второй лиги «Олдершот Таун», одержав победу со счётом 3:0. В пятом раунде «Юнайтед» встретился с клубом «Кристал Пэлас», потерпев поражение со счётом 1:2.

Лига чемпионов УЕФА

Групповая стадия 
См. также: Лига чемпионов УЕФА 2011/2012. Групповой этап

Жеребьёвка матчей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА прошла 25 августа 2011 года. «Манчестер Юнайтед» попал в группу C, куда также попали португальская «Бенфика», швейцарский «Базель» и румынский «Оцелул». По итогам шести матчей «Юнайтед» занял 3-е место в группе и выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

 Матчи 

 Лига Европы УЕФА См. также: Лига Европы УЕФА 2011/2012. Плей-офф

«Манчестер Юнайтед» принял участие в Лиге Европы УЕФА (ранее известной как Кубок УЕФА) впервые с сезона 1995/96. Жеребьёвка матчей 1/16 финала прошла 16 декабря 2011 года. По её итогам «Юнайтед» встретился с амстердамским «Аяксом». В первом матче «Юнайтед» одержал победу со счётом 2:0, в ответном матче уступил со счётом 2:1, но вышел в следующий раунд по сумме двух матчей.

В 1/8 финала Лиги Европы «Юнайтед» встретился испанским клубом «Атлетик Бильбао», проиграв по сумме двух матчей с общим счётом 5:3.

1/16 финала 

«Манчестер Юнайтед» выиграл со счётом 3:2 по сумме двух матчей

1/8 финала 

«Атлетик» выиграл со счётом 5:3 по сумме двух матчей

Статистика

Матчи и голы 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Бомбардиры

Дисциплинарные показатели

Общая статистика 

В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей и Суперкубка Англии.

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Отправлены в аренду

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2011/12 на сайте StretfordEnd.co.uk

2011-2012
Манчестер Юнайтед